Mistrzostwa Świata w Unihokeju Kobiet 2017 – 11. edycja międzynarodowego turnieju kobiet o tytuł mistrza świata, organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF),  trwał od 1 do 9 grudnia 2017 w mieście Bratyslawa w Słowacji.

Kwalifikacje 

W kwalifikacjach do MŚ mężczyzn w 2017 wzięły udział 30 reprezentacje, które zostały podzielone na trzy strefy kontynentalne: europejską, azjatycką i amerykańską.

Uczestnicy 

 - z czterech drużyn zajmujących 3 miejsca w grupie do turnieju finałowego awansowały dwie z największą liczbą punktów.

Losowanie grup 
 

Drużyny zajmujące miejsca 1-8 w rankingu światowym zostały automatycznie rozlosowane do grup A i B, pozostałe drużyny znalazły się w grupach C i D

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela
      = awans do ćwierćfinałów       = awans do rundy Play Off 
Wyniki

Grupa B 
Tabela
      = awans do ćwierćfinałów       = awans do rundy Play Off 
Wyniki

Grupa C 
Tabela

Grupa D 
Tabela

Faza pucharowa

Brązowy medal

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Mistrzostw Świata 2017

Mistrzostwa świata w unihokeju
2017 na Słowacji